Fenestella är ett utdött släkte av mossdjur. Det hörde enligt Catalogue of Life till familjen Fenestellidae och ordningen Fenestrida, båda nu utdöda.

Systematik 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källhänvisningar 

 Fenestella
Mossdjur